YouWillRegret (альтернативно стилизируется как You Will Regret) — второй микстейп американского рэпера Ski Mask The Slump God. Изначально он был выпущен 30 июня 2017 года на лейбле Republic, а затем переиздан 2 февраля 2018 года на Bad Vibes Forever/Republic. На микстейпе присутствуют гостевые участия от XXXTentacion, Dirtyface Smook и MadeinTYO. Он дебютировал в США под номером 195 в чарте Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2017 года
Микстейпы 2018 года
Альбомы Republic Records
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Ski Mask the Slump God
Альбомы, спродюсированные Jimmy Duval